Ascot (Berkshire)
 Ascott (Buckinghamshire)
 Ascot (Queensland)
 Ascot Racecourse, een renbaan in het Engelse Ascot
 Choker (das), een kledingstuk, in het Engelse taalgebied ascot genoemd
 Ascot (Londen), een Brits historisch motorfietsmerk
 een Australisch historisch motorfietsmerk; zie David Citroen